Robert Cecil kan syfta på flera personer, av vilka kan nämnas:

 Robert Cecil, 1:e earl av Salisbury (1563–1612), engelsk statsman, son till William Cecil, 1:e baron Burghley
 Robert Gascoyne-Cecil, 3:e markis av Salisbury (1830–1903), brittisk statsman; premiärminister 1885–1886, 1886–1892 och 1895–1902, utrikesminister 1885–1886, 1887–1892 och 1895–1900
 Robert Cecil, 1:e viscount Cecil av Chelwood (1864–1958), brittisk advokat, politiker och diplomat, mottagare av Nobels fredspris 1937
 Robert Gascoyne-Cecil, 7:e markis av Salisbury (född 1946), brittisk konservativ politiker